Муниципа́льное образова́ние «Забиту́й» — муниципальное образование  в Аларском районе Иркутской области России.

Административный центр — посёлок Забитуй.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Аларского района
Сельские поселения Иркутской области